Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2009/10. била је осма сезона Премијер лиге Босне и Херцеговине у којој су играли клубови из оба ентитета у Босни и Херцеговини. У овој сезони је учествовало 16 клубова од чега 6 из Републике Српске и 10 из Федерације БиХ.

Нови прволигаши у овој сезони су Олимпик из Сарајева (Прва лига Федерације БиХ) и Рудар из Приједора (Прва лига РС), уместо Орашје из Орашја и Посушје из Посушјаа који су на крају сезоне 2008/09. испали у Прву лигу Федерације Босне и Херцеговине.

Титулу првака брани екипа Зрињски из Мостара.

Игра се двоструки лига систем (свако са сваким по две утакмице).

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2009/10.

Резултати

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

Листа срелаца 
 16 голова
  Феђа Дудић (Травник)
 15 голова
  Самир Беркић (Жењезничар)

 14 голова
  Хуан Мануел Вареа (Широки Бријег)

13 голова
  Ален Школо (Сарајево)
  Алдин Џафић Вележ)

10 голова
  Елвир Чолић (Вележ)
  Ален Мешановић (Жељезничар)
  Крешимир Кордић (Зрињски)

Резултати клубова у европским такмичењима 2010/11.

Види још 
 Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу

Спољашње везе 
 БИХ soccer 
 Званични сајт Фудбалског савеза Босне и Херцеговине 
 UEFA coverage 

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2009/10.